Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ota Fukárek che ha battuto in finale Federico Luzzi 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Yong-Il Yoon (primo turno)
 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Takao Suzuki (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

 Albert Montañés (primo turno)
 Petr Kralert (primo turno)
 Eric Taino (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 2001